est la formule brute de plusieurs isomères.

 aminotriazole, numéro CAS 
 dicyandiamide, numéro CAS